Maciej Łagodziński (ur. 15 sierpnia 1984) – polski aktor.

Życiorys 
Ukończył studia na Wydziale Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Warszawie – filii w Białymstoku.

Kariera 
Od 2013 występuje w roli konsultanta ds. sprzedaży w serii spotów reklamowych sieci komórkowej Play wraz z Barbarą Kurdej-Szatan, dzięki którym stał się popularny. Występował też w reklamach napoju Tiger Energy Drink i serka Almette.

W 2016 zasiadał w radzie na Festiwalu Amatorskich Teatrów Młodzieży i Dorosłych „Trybuna Teatru” w Piotrkowie Trybunalskim.

W 2017 występował w teledysku stworzonym dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który na serwisie YouTube ma prawie 5 mln wyświetleń.

Lokalnie występuje także na koncertach i w wydarzeniach kulturalnych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

Filmografia

Seriale 
 2019–2020: Zakochani po uszy jako Paweł Lenartowicz
 2014: Ojciec Mateusz jako sprzedawca

Etiudy 
 2020: Eurydyka

Dubbing 
 2018: Craig znad potoku jako Todd
 2017: Kicia Rożek jako Mistrz Smutas
 2017: Kicia to nie kot jako Gapi
 2017: Przygody Ichaboda i pana Ropucha

Nagrody 
 Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia dla studentów uczelni artystycznych w 2012 roku

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Absolwenci Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza
Polscy aktorzy filmowi
Polscy aktorzy dubbingowi
Polscy aktorzy telewizyjni
Urodzeni w 1984